Деривација се може односити на:
  Деривација (лингвистика) 
  Деривација (техника) 
  Деривација (балистика) 
  Деривација (навигација) 
  Деривација (математика)